
Список видов, входящих в род  семейства Молочайные
Это список состоит из 1149 видов, признанных принадлежащими к роду Croton, по состоянию на март 2021 г.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ссылки 

 Croton. The Plant List 

Кротон
Кротон

Примечания